Тка́цкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ткацкая улица — улица в Куйбышеве.
 Ткацкая улица — улица в Луховицах.
 Ткацкая улица — улица в Москве.
 Ткацкая улица — улица в Рассказово.
 Ткацкая улица — улица в Улан-Удэ.
 Ткацкая улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Ткацкая улица — улица во Львове.

Белоруссия 
 Ткацкая улица — улица в Гродно.

См. также 
 Улица Ткачей